Којолар има више значења:

 Којолар, Ел Наранхал (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Којолар (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Којолар (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Којолар (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику